Santuario di San Vito di Marigliano o santuario della Madonna della Speranza del convento dell'Ordine dei frati minori sotto il titolo di «San Vito» 
 Santuario di San Vito di Nole
 Santuario di San Vito di San Vito lo Capo